Бален () — нідерландське прізвище.

Відомі носії 

 Хендрік ван Бален старший (1575—1632) — нідерландський (фламандський) художник зламу XVI—XVII ст.
 Ян ван Бален (1611—1654) — нідерландський художник XVII ст.
 Каспар ван Бален (1615—1641) — нідерландський художник XVII ст.
 Хендрік ван Бален молодший (1623—1661) — нідерландський художник XVII ст.

Див. також 
 Бокхорст (значення)
 Живопис бароко
 Живопис фламандського бароко
 Антверпенська школа